Толку́ша — многозначный термин:
 Толкуша — вид старинной мельницы, в которой производилось шелушение зерна в механизированных ступах.
 Толкуша — традиционная еда чукотско-камчатских народов на русском Дальнем Востоке, особенно на Камчатке. Изготовляется путём дробления в деревянной ступке смеси из юколы или рыбьей икры, ягод (черника, водяника), кедровые орехи, кипрея, местных луковичных — например «сараны» (Рябчик камчатский, Fritillaria camschatcensis(L.), до пастообразного состояния. Некоторые народы, без дальнейшей термообработки, добавляют в пасту рыбий жир, а некоторые — варят смесь в тюленьем, китовом или рыбьем жиру.